Anders Breivik (ur. 1979) – norweski terrorysta, odpowiedzialny za zamachy w 2011 roku
 Marit Breivik (ur. 1955) – była norweska piłkarka ręczna, a obecnie trenerka w tej samej dyscyplinie